Grav ist der Familienname folgender Personen:

 Christoffer Grav (* 1983), norwegischer Illustrator und Grafikerdesigner 
 Tommy Grav (* 1973), norwegischer Astrophysiker 

Grav ist ein Content-Management-System

Siehe auch:
 Grave (Einheit), eine Masseneinheit